Lars Molin, švedski hokejist, * 7. maj 1956, Örnsköldsvik, Švedska.

Molin je v švedski ligi igral večino kariere za klub MoDo Hockey, s katerim je v sezoni 1978/79 osvojil svoj edini naslov švedskega državnega prvaka in za katerega je skupno igral trinajst sezon, zadnje tri sezone kariere pa tudi za Örebro IK. Med sezonama 1981/82 in 1983/84 je igral za klub Vancouver Canucks v ligi NHL, kjer je v treh sezonah odigral 172 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 33 golov in 65 podaj, ter devetnajst tekem končnice, na katerih je dosegel dva gola in devet podaj.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je obakrat osvojil bronasto medaljo, in treh svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik po ene zlate in srebrne medalje.

Pregled kariere

|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 73/74
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 74/75
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 75/76
|
| 33
| 12
| 7
| 19
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 76
|
| 4
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 76/77
|
| 36
| 18
| 11
| 29
|
| 20
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 77/78
|
| 36
| 15
| 10
| 25
|
| 24
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 78/79
|
| 36
| 13
| 16
| 29
|
| 18
|
| 6
| 3
| 1
| 4
|
| 6
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 79/80
|
| 36
| 12
| 8
| 20
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 80
|
| 7
| 2
| 5
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 80/81
|
| 30
| 17
| 13
| 30
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 8
| 2
| 3
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 81
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 81/82
|
| 72
| 15
| 46
| 61
|
| 10
|
| 17
| 2
| 9
| 11
|
| 7
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 82/83
|
| 58
| 12
| 27
| 39
|
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 83/84
|
| 42
| 6
| 7
| 13
|
| 4
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| MoDo Hockey
| Švedska 2. liga
| 84/85
|
| 32
| 21
| 36
| 57
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 85/86
|
| 34
| 19
| 19
| 38
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 86/87
|
| 34
| 8
| 16
| 24
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska 2. liga
| 86/87
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
| 4
| 4
| 8
|
| 12
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 9
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 87/88
|
| 24
| 7
| 7
| 14
|
| 54
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 88
|
| 7
| 0
| 2
| 2
| +2
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Örebro IK
| Švedska 2. liga
| 88/89
|
| 33
| 11
| 21
| 32
|
| 68
|
| 10
| 3
| 7
| 10
|
| 2
|-
| Örebro IK
| Švedska 2. liga
| 89/90
|
| 30
| 23
| 42
| 65
|
| 30
|
| 6
| 2
| 6
| 8
|
| 4
|-
| Örebro IK
| Švedska 2. liga
| 90/91
|
| 30
| 16
| 24
| 40
|
| 28
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 650
| bgcolor="#7FFF00" | 235
| bgcolor="#7FFF00" | 325
| bgcolor="#7FFF00" | 560
| bgcolor="#7FFF00" | +2
| bgcolor="#7FFF00" | 473
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 59
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | 28
| bgcolor="#7FFF00" | 45
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 37
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti MoDo Hockey
Hokejisti Vancouver Canucks
Hokejisti Örebro IK